ERA, akronymet henvise forskellige artikler:

 Engineering Research Associates – amerikansk pionerfirma i computerbranchen fra 1950erne.
 ERA-NET – EU’s 6. rammeprogram , hvis grundlæggende formål er at udvikle og forbedre samarbejdet mellem nationale forskningsfinansierende enheder, f.eks. forskningsråd.
 Europæiske Jernbaneagentur – ERA, European Railway Agency, EU agentur for koordinering af jernbanedrift i fællesskabet.
 European Ramblers Association – overordnet organisation for vandreforeninger i 35 lande.
 Equal Rights Amendment – forslag om lovtillæg til den amerikanske grundlov.